Der Mitsubishi Pajero Pinin (auch als Pajero iO und Pajero TR4 vermarktet) ist ein Mini-SUV von Mitsubishi Motors, der von Juni 1998 als Dreitürer und von August 1998 als Fünftürer bis 2006 produziert wurde. Der Name Pinin ist eine Anlehnung an die Firma Pininfarina, die die europäische Version des in Japan als „iO“ bekannten Mitsubishi Pajero produziert. Der Pajero TR4 wurde hingegen mit einem Facelift bis 2015 produziert.

Von 2001 bis 2004 entstanden bei Pininfarina insgesamt 53.774 Exemplare des Pajero Pinin.

Der 2003 in China eingeführte Changfeng Liebao Feiteng baut auf dem Pajero iO auf.

Motoren

Zulassungszahlen 
Zwischen 1999 und 2005 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 15.310 Einheiten des Pajero Pinin neu zugelassen worden. Mit 3.747 Einheiten war 2001 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Sport Utility Vehicle
Kombi